Výraz Yucatán (někdy psáno i Yukatán) může být:

 Yucatán (planetka) – planetka v hlavním pásu planetek s předběžným označením 1992 OY2
 Yucatán (poloostrov) – mexický poloostrov mezi Mexickým zálivem a Karibským mořem
 Yucatán (stát) – federální stát v Mexiku

 Yucatánský průliv – průliv mezi Yucatánským poloostrovem a Kubou

 Republika Yuacatán – samostatný stát vzniklý v 19. století odštepením od Mexika